Чемпионат Дании по шахматам 2006 проходил в Ольборге с 8 апреля по 17 апреля.

Суне Берг Хансен стал в третий раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2006 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2006
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2006-4

Чемпионаты Дании по шахматам
2006 год в шахматах
Апрель 2006 года
Спорт в Дании в 2006 году
Спортивные соревнования в Ольборге